São Salvador – antico nome della città di Mbanza Congo in Angola, dal 1570 al 1975
 São Salvador da Bahia de Todos os Santos – antico nome della città di Salvador, in Brasile, capitale dello Stato di Bahia
 São Salvador do Tocantins –  comune del Brasile nello Stato del Tocantins
 São Salvador do Mundo – cittadina di Capo Verde
 São Salvador – squadra di calcio del Brasile della città di Salvador

Pagine correlate 
 Salvador
 San Salvador (disambigua)